Black Coffee steht für:

 Black Coffee (DJ), ein südafrikanischer DJ und Musikproduzent
 Black Coffee (Album), ein Jazz-Album von Peggy Lee

 Black Coffee (Theaterstück), ein Theaterstück von Agatha Christie
 Black Coffee (1931), britische Verfilmung des Theaterstücks
 Black Coffee (1973), deutsche Verfilmung des Theaterstücks
 Black Coffee (Roman), ein Roman von Charles Osborne nach dem gleichnamigen Theaterstück von Agatha Christie